Pascal Camadini est un joueur de football français né le  à Bastia. Il évolue au poste de milieu de terrain. Il est fils de Jean-Jean Camadini, ancien joueur du SC Bastia dans les années 1960.

Biographie 

Formé à l'INF Clairefontaine puis au SC Bastia, il participe à la remontée du club en D1 en 1994. Il retourne en D2 en 1995, à Perpignan, qui lui promettait une place de titulaire. Il revient dans son club de cœur l'année suivante, pour former un duo de choc avec Lubomir Moravcik. En 1997, alors que son club est qualifié en Coupe Intertoto, il quitte de nouveau la Corse pour la Suisse et le FC Sion.

Mais les problèmes financiers du club suisse l'oblige à signer à Lorient, fraîchement promu dans l'élite du football français. Il ne reste qu'une année en Bretagne avant de rejoindre Strasbourg, pendant six saisons.

En 2005, alors que Philippe Ginestet, dont il est proche, promis à la présidence du RC Strasbourg, lui avait promis une place dans la direction du club, le renoncement de ce dernier le pousse à retourner dans son club formateur.

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe de France en 2001 avec le Racing Club de Strasbourg
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2005 avec le Racing Club de Strasbourg
 Vainqueur de la Coupe Intertoto en 1997 avec le Sporting Club de Bastia

Statistiques 
 2 matchs et 0 but en Ligue des Champions
 2 matchs et 1 but en Coupe de l'UEFA
 4 matchs et 0 but en Coupe Intertoto
  209 matchs et 13 buts en Ligue 1
  182 matchs et 21 buts en Ligue 2
  23 matchs et 2 buts en 1 division suisse

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Sporting Club de Bastia
Joueur du Racing Club de Strasbourg
Joueur du FC Sion
Joueur du FC Lorient
Naissance en avril 1972
Naissance à Bastia
Footballeur formé à l'INF Clairefontaine